Pürsten steht für:

 Pürsten (Neukieritzsch), einen Gemeindeteil des Ortsteils Kahnsdorf der Gemeinde Neukieritzsch, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Pürsten (Seelitz), einen Gemeindeteil von Seelitz, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Pürsten ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Pürsten (1923–1980), deutscher Politiker (CDU)